Мали́нин (Мали́нина) — русская фамилия.

Известные носители 
 

 Малинин, Александр Матвеевич (1912—1995) — марийский советский журналист, редактор, переводчик, заслуженный работник культуры РСФСР.
 Малинин, Алексей Весьмирович (род. 1960) — медиаменеджер, предприниматель, советник Генерального директора ОАО «Газпром-Медиа Холдинг».
 Малинин, Аркадий Викторович (1898—?) — начальник Инспекции по котлонадзору НКВД СССР.
 Малинин, Борис Михайлович (1889—1949) — русский и советский инженер-конструктор.
 
 Малинин, Виктор Арсеньевич (1921—1999) — советский и российский историк и философ.
 
 Малинин, Григорий Васильевич (в монашестве Гервасий; 1880 или 1885—после 1932) — деятель обновленчества, епископ РПЦ, викарий Ярославской епархии.
 Малинин, Денис Игоревич (род. 1983) — казахстанский футболист.
 Малинин, Дмитрий Иванович (1879—1933) — русский историк и краевед, публицист, педагог, библиофил.
 
 Малинин, Иван Павлович — российский фигурист.
 Малинин, Илья (род. 2004) — американский фигурист.
 Малинин, Константин Иванович (1915—1995) — советский футболист.
 Малинин, Леонид Андреевич (1907−1982) — деятель советских спецслужб, генерал-майор.
 
 
 Малинин, Тимофей (в монашастве Тихон; 1745—1793) — епископ РПЦ, архиепископ Астраханский и Ставропольский, член св. синода, гебраист.



См. также 
 Малинино